Le tournoi de squash DAC Pro Squash Classic se déroule du 19 au 23 octobre 2021 à Détroit. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et une wild card, Lucy Beecroft.

Au  tour, Tinne Gilis s'impose face à la tête de série  Joshna Chinappa. En quart de finale, la révélation de l'été Georgina Kennedy s'impose face à Joelle King. En finale, celle ci doit s'incliner face à Nouran Gohar, récente vainqueur de l'US Open.

Dotation et points 
La dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi 
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Détroit (Michigan)
Sport aux États-Unis en octobre 2021
Squash en 2021